Honda puede referirse a:

 Honda: arma para lanzar proyectiles.
 Honda: ciudad del departamento colombiano de Tolima.
 Honda (1860-1861): antiguo departamento colombiano con capital en la ciudad homónima.
 Honda (1908): antiguo departamento colombiano con capital en la ciudad homónima.
 Honda Motor Co., Ltd.: fabricante japonés de automóviles y motocicletas.

Personas
 Clan Honda (siglo X–), familia japonesa.
 Honda Tadakatsu (1548-1610), samurái japonés.
 Soichiro Honda (1906-1991): empresario japonés, fundador de la empresa Honda.
 Ishiro Honda (1911-1993): cineasta japonés.
 Keisuke Honda (1986-): futbolista japonés.
 Edmond Honda: personaje del videojuego Street Fighter (1987–).

Autores de nombres científicos
 Honda (Masaji Honda, 1897-1984)
 S. Honda (Sachiko Honda).
 G. Honda (Gisho Honda), fl. 1996.
 D. Honda (Daiske Honda), fl. 1998.